El término rata puede emplearse con alguno de los siguientes significados:

Zoología 
Rata denota a varios géneros y especies de roedores.
 Cualquiera de los miembros del género Rattus, compuesto por miembros de la familia Muridae.
 Rata de alcantarilla, R. norvegicus.
 Rata casera, o rata de campo, R. rattus.
 Rata de la Polinesia, o rata del Pacífico, R. exulans.
 Otros miembros de la familia Muridae.
 Rata canguro de Australia, del género Notomys.
 Rata gigante de Flores, Papagomys armandvillei.
 Rata gigante de Gran Canaria, Canariomys tamarani, especie extinguida.
 Algunos miembros de la familia Cricetidae.
 Rata de agua, Arvicola sapidus, especie europea.
 Rata de agua o rata nadadora, varias especies del género Nectomys, que viven en América.
 Rata almizclada, o rata almizclera, Ondatra zibethicus.
 Rata cangrejera, Ichthyomys hydrobates, un roedor semiacuático. 
 Rata pigmea de patas negras, Oligoryzomys nigripes.
 Algunos miembros de la familia Heteromydae.
 Rata canguro de América del Norte, del género Dipodomys.
 Algunos miembros de la familia Diatomydae.
 Rata de roca laosiana, Laonastes aenigmamus.
 Algunos miembros de la familia Bathyergidae.
 Rata topo lampiña o rata topo desnuda, Heterocephalus glaber.

Astrología 
 Signo de la rata, uno de los animales del zodíaco chino.

Botánica 
 Varios miembros del género Metrosideros de la familia de las mirtáceas y oriundos de Nueva Zelanda se llaman árboles rata (palabra que proviene del maorí rātā y nada tiene que ver con los roedores).
 árbol rata del norte, Metrosideros robusta.
 árbol rata del sur, Metrosideros umbellata.
 árbol rata de Barlett, Metrosideros bartlettii.
 árbol rata carmín, Metrosideros carminea.
 árbol rata escarlata, Metrosideros fulgens.

Geografía 
 Islas Rata un archipiélago en el grupo de las Islas Aleutianas, al suroeste de Alaska.

Matemáticas 
 Razón o Tasa, (conocida en algunos ámbitos por el anglicismo/barbarismo rata, falso amigo proveniente de las palabras rate y ratio) un cociente entre dos unidades distintas.